Livdragonregementet kan syfta på:
Livdragonregementet (1700-1721) – värvat regemente, ibland kallat "det äldre Livdragonregementet"
Livdragonregementet (1721-1791) – indelt regemente, ibland kallat "det yngre Livdragonregementet"
Lätta livdragonregementet – som hade detta namn 1797-1806 och efter det blev Livgardet till häst.
Livregementets dragoner (K 2), 1893-1928

Se även 
Livregementet till häst (det äldre) (1667–1815)
Livregementet till häst (det yngre) (1928–1949)